Lo scippo, film diretto da Nando Cicero (1965)
Lo scippo, film diretto da Massimo De Pascale (2001)